Asienmesterskabet i håndbold for mænd 2018 var den 18. udgave af Asienmesterskabet i håndbold for mænd. Turneringen blev afholdt i Suwon i Syd Korea.

Mesterskabet blev udvidet til at inkludere Australien, New Zealand og Bangladesh.

Spillesteder

Lodtrækning
Lodtrækningen blev udført den 13. september 2017.  

Irak trak sig den 4. januar 2018 grundet uundgåelige omstændigheder, hvilket efterlod to hold i Gruppe A. Det blev derfor besluttet at rykke Usbekistan fra Gruppe B til Gruppe A for at balancere antallet af hold i begge grupper.

Dommere
Følgende dommerpar blev valgt til at dømme kampene.

Indledende gruppespil

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Mellemrunde

Gruppe 1

Gruppe 2

Klassement kampe

Gruppe 3

Gruppe 4

Placeringskampe

13.-plads

11.-plads

9.-plads

7.-plads

5.-plads

Slutspil

Semifinaler

Bronzekamp

Finalekamp

Rangering

Referencer

Eksterne henvisninger
AHF Hjemmeside

Håndbold i 2018
2018